Sibir Nowosybirsk (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 Sibir Nowosybirsk (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy